Пасма:
 Пасма — часть мотка ниток.

Географические объекты 
 Пасма (губа)
 Пасма (озеро)
 Пасма (река)
 Пасма (станция)
 Пасма — деревня в Удорском районе Республики Коми.